Selegua kan syfta på:

Guatemala 

 Selegua (vattendrag i Guatemala), Departamento de Huehuetenango,

Mexiko 

 Selegua (ort), Chiapas, Frontera Comalapa,